Януше́вский (, ) — польская и белорусская фамилия. 

Известные носители:
 Янушевский, Алексей Анатольевич (род. 1990) — белорусский киберспортсмен.
 Янушевский, Виктор Францевич (1960—1992) — советский футболист.
 Янушевский, Владимир Павлович — чекист, член коллегии ВЧК в 1918—1919 годах, Военный комиссар Главного управления Воздушного Рабоче-Крестьянского Красного флота (РВСР Приказ от 21 декабря 1918 г. № 428).
 Янушевский, Гиларий Павел (1907—1945) — польский священник.
 Янушевский, Григорий Ефимович (1861 — после 1934) — российский военный деятель.
 Янушевский, Иван Яковлевич (1821—1879) — русский контр-адмирал, активный участник первой обороны Севастополя.
 Янушевский, Игорь Константинович — главный психиатр г. Москвы. 
 Янушевский, Юлиан (1857 — после 1914) — виленский архитектор польского происхождения, представитель историзма.
 Янушевский, Юстинас (род. 1994) — литовский футболист.

См. также 
 Янушевска
 Якушевская